Ранчо ел Алакран има више значења:

 Ранчо ел Алакран (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Алакран (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Алакран (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику